Натуральне число 40
 40 рік до нашої ери
 40 рік нашої ери
 40 століття до нашої ери
 40 століття нашої ери

Див. також 
 Сорок (значення)